Arques se poate referi la:
Arques, localitate în departamentul Aude, Franța
Arques, localitate în departamentul Aveyron, Franța
Arques, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Arques-la-Bataille, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța